William Ludwig (1847–1923) – irlandzki śpiewak operowy
 William F. Ludwig (1879–1973) – amerykański perkusista i wytwórca perkusji pochodzenia niemieckiego
 William Ludwig (1912–1999) – amerykański scenarzysta, laureat Oscara